Kilbourne kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kilburn (ort i Storbritannien, Derbyshire, lat 53,01, long -1,44), England,

USA 

 Kilbourne (ort i USA, Louisiana), West Carroll Parish, 
 Kilbourne (ort i USA, Illinois), Mason County, 
 Kilbourne (ort i USA, Ohio), Delaware County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar